Ясленский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Подкарпатское воеводство. Центр повята — город Ясло. Занимает площадь 830,41 км². Население — 114 958 человек (на 30 июня 2015 года).

Административное деление 
 города: Ясло, Колачице
 городские гмины: Ясло
 городско-сельские гмины: Гмина Колачице
 сельские гмины: Гмина Бжиска, Гмина Дембовец, Гмина Ясло, Гмина Кремпна, Гмина Новы-Жмигруд, Гмина Осек-Ясельски, Гмина Сколышин, Гмина Тарновец

Демография 
Население повята дано на 30 июня 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Поветы Подкарпатского воеводства